Langstein ist 

- der Familienname folgender Personen

 Heike Langstein, deutsche Biathletin
 Leopold Langstein (1876–1933), Mediziner

- und ein Ortsname:
 Langstein, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Łęciny, Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:

 Langenstein
 Langer Stein
 Longstone